Borovak je ime več naselij v Sloveniji:
 Borovak pri Podkumu, občina Zagorje ob Savi,
 Borovak pri Polšniku, občina Litija.